Платина может означать:
 Платина — благородный металл;
 Самородная платина — минерал класса самородных элементов.
 Платина — деталь часов;
 «Платина» — российский телесериал 2007 года;
 Платина — латышский русскоязычный рэп-исполнитель;
 Платиновый диск — статус музыкального альбома.
 Платина — латвийский хип-хоп-исполнитель.

Географические объекты 
Россия
 Платина — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.
 Платина — железнодорожная станция в одноимённом посёлке.
Соединённые Штаты Америки
 Платина — невключённая территория в округе Шаста штата Калифорния.

См. также 
 Бартоломео Платина — итальянский гуманист и первый библиотекарь Ватиканской библиотеки